Boscobel ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boscobel (Missouri), im Dent County – nicht mehr existent
 Boscobel (Goochland County, Virginia)
 Boscobel (Stafford County, Virginia)
 Boscobel (Wisconsin), Stadt im Grant County, Wisconsin
 Boscobel (Town), Town im Grant County, Wisconsin
 Boscobel Country, im Goochland County, Virginia
 Boscobel Woods, im Stafford County, Virginia

Ort im Vereinigten Königreich:
 Boscobel (Shropshire), Gemeinde in der Grafschaft Shropshire

Sonstiges:
 Boscobel (Rose), öfterblühende Strauchrose, Markteinführung 2012
 Boscobel Island, Insel im Jefferson County, New York
 Boscobel House, Herrensitz in der englischen Grafschaft Shropshire